Kolata ist der Familienname folgender Personen: 

 Gina Kolata (* 1948), US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin 
 Jan Kolata (* 1949), deutscher Kunstmaler 

Ähnlicher Begriff:
 Kołata (Pobiedziska), ein Ort in Polen